John Ryan (1930–2008) – ex calciatore scozzese
 John Ryan (1944) – ex nuotatore australiano
 John Ryan (1947) – ex calciatore inglese